

Nom de famille 

 Aeron Edwards (1988-), footballeur gallois
 Aimee-Ffion Edwards (1987-), actrice galloise ;
 
 Allen L. Edwards (1914-1994), psychologue et universitaire américain
 Alphonse Milne-Edwards (1835-1900), zoologiste français
 Andrew Edwards (1998-), coureur cycliste sud-africain
 
 Bernard Edwards (1952-1996), musicien américain
 Blake Edwards (1922-2010), réalisateur américain
 Blue Edwards (1965-), joueur de basket-ball américain
 Bryan Edwards (1743 – 1800), écrivain et homme politique anglais
 Cliff Edwards (1895-1971), dit « Ukelele Ike », chanteur et musicien américain
 Colin Edwards, (1974-), pilote de vitesse moto américain
 Corsley Edwards (1979-),  joueur américain de basket-ball
 
 Dennis Edwards (1943-2018), chanteur américain de soul et de R&B
 Dianne Edwards (1942-), paléobotaniste galloise
 Doc Edwards (1936-2018), joueur et manager américain de baseball
 Donald Edwards, Don Edwards (1955-), joueur canadien de hockey sur glace
 Doug Edwards (1971-), joueur de basket-ball américain
 Duncan Edwards (1936-1958), footballeur anglais
 
 
 
 Elaine Edwards (1929-2018), femme politique américaine
 Elizabeth Edwards (1949-2010), procureur américaine
 Eilleen Regina Edwards (Shania Twain) (1965-), chanteuse canadienne de musique country
 Evelyn Edwards (1923-1976), femme politique provinciale canadienne
 Exia Edwards (1975-), joueuse néo-zélandaise de rugby à XV
 Frank Edwards (1908-1967), écrivain et radiodiffuseur américain 
 Frederick Wallace Edwards (1888-1940), entomologiste anglais
 
 George Edwards (1693-1773), naturaliste anglais et père de l'ornithologie britannique
 Glen Edwards (1918-1948), pilote américain
 
 Guy Edwards (1942-), pilote automobile anglais sur circuits
 Harold Edwards (1936-2020), mathématicien américain 
 Henri Milne Edwards (1800-1885), zoologiste français
 
 Ian Edwards (1955-), footballeur gallois
 
 Jango Edwards (1950-), comédien américain
 Jay Edwards (1969-), joueur américain de basket-ball
 Jennifer Edwards (1957-), actrice américaine
 Joe F. Edwards, Jr. (1958-), astronaute américain
 John Edwards (1953-), homme politique américain
 Jon Edwards (1988-), joueur de baseball américain
 
 Jorge Edwards (1931-2023), écrivain, critique littéraire, journaliste et diplomate chilien
 Kate Edwards (1965-), géographe américaine
 Kenneth Edwards (1886-1952), golfeur américain
 Kessler Edwards (2000-), basketteur américain
 Kevin Edwards (1965-), joueur de basket-ball américain
 Lavinia Edwards (1790-1833), femme trans du 
 Louise Edwards (1978-), astronome canadienne
 Mack Ray Edwards (1918-1971), tueur en série américain
 Malcolm Edwards (1949-), éditeur et critique littéraire anglais
 Margaret Edwards (1938-), nageuse anglaise
 Martin Edwards (1955-), écrivain, un critique littéraire et un solliciteur anglais, auteur de roman policier
 Mary Edwards (v.1705-1743), mécène anglaise, amie de William Hogarth.
 Melvin Edwards (1937-), sculpteur américain
 
  (1935-2018), bassiste américain (The Ventures)
 Patricia Edwards, joueuse de tennis professionnelle australienne
 Phil Edwards (1907-1971), athlète canadien
 Phil Edwards (1949-2017), coureur cycliste anglais
 Robert Edwards (1925-2013), physiologiste anglais
 Ronnie Claire Edwards (1933-2016), actrice américaine
 Roy Edwards (1937-1999), joueur canadien de hockey sur glace
 Sally Edwards (1948-), coureuse d'ultra-trails américaine
 Sarah Edwards (1881-1965), actrice galloise
 Sean Edwards (1986-2013), pilote automobile anglais
 Sion Edwards (1987-), footballeur gallois
 Skye Edwards (1974-), chanteuse britannique, membre du groupe Morcheeba
 Snitz Edwards (1868-1937), acteur américain
 Stacy Edwards (1965-), actrice américaine
 Sydenham Teast Edwards (1768-1819), botaniste américain
 Teresa Edwards (1964-), joueuse de basket-ball américaine
 Teddy Edwards (1924-2003), saxophoniste ténor de jazz américain West Coast. 
 Thomas Edwards (1599–1648), pasteur presbytérien anglais
 Thornton Edwards (1894-1988), acteur américain
 Timothy Andrew Edwards, compositeur de musiques de séries télévisées.
 Tommy Lee Edwards (19?-), dessinateur de comics américain
 Tracy Edwards (1962-), navigatrice britannique
 Vince Edwards (1928-1996), acteur et réalisateur américain
 Vivian Edwards (1896-1949), actrice américaine du cinéma muet

Toponyme 

 Edwards, ville américaine située dans l’État du Mississippi ;
 Edwards, ville américaine située dans l’État de New York ;
 Edwards, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Edwards AFB, une base militaire américaine ;
 Le James B. Edwards Bridge, un pont américain en Caroline du Sud.
  ;
 La rivière Edwards, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Autres 
 École de médecine Joan C. Edwards, à l'Université Marshall à Huntington (Virginie-Occidentale) (États-Unis).

Voir aussi
 
Patronyme anglais